hrabstwo Talbot (ang. Talbot County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Talbot (ang. Talbot County) w USA, w stanie Maryland